Krupin ist der Name von Orten in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Krupin (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, bis 1948: Krupinnen, 1938 bis 1945 Kleinwittingen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Krupin (Rychliki), Ort im Powiat Elbląski, bis 1945: Krapen, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Krupin (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, bis 1945: Krupinnen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Westpommern:
 Krupin (Chojna), Ort im Powiat Gryfiński, bis 1945: Graupenmühle, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg

Krupin ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Leonidowitsch Krupin (* 1977), russischer Verwaltungsleiter